Ramil puede referirse a:

 Ramil (apellido)

Divisiones administrativas
 El Ramil, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería.

Parroquias
Ramil (Golada), lugar y parroquia del concello de Golada.
Ramil (Castro de Rey), lugar y parroquia del concello de Castro de Rey.
Ramil (Palas de Rey), parroquia del concello de Palas de Rey.
Ramil (Junquera de Espadañedo), lugar y parroquia del concello de Junquera de Espadañedo.

Lugares
Ramil (Dodro), lugar de la parroquia de Dodro, concello de Arzúa.
Ramil (Viñós), lugar de la parroquia de Viñós, concello de Arzúa.
Ramil (Boqueijón), lugar de la parroquia de Lestedo, concello de Boqueijón.
Ramil (Rus), lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
Ramil (Sísamo), lugar de la parroquia de Sísamo, concello de Carballo.
Ramil (Cervo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Cervo.
Ramil (Cospeito), lugar de la parroquia de Arcillá, concello de Cospeito.
Ramil (Irijo), lugar de la parroquia de Loureiro, concello de Irijo.
Ramil (Lalín), lugar de la parroquia de Gresande, concello de Lalín.
Ramil (La Lama), lugar de la parroquia de Gaxate, concello de La Lama.
Ramil (Lugo), lugar de la parroquia de Tirimol, concello de Lugo.
Ramil (Moeche), lugar de la parroquia de San Xoán de Moeche, concello de Moeche.
Ramil (Órdenes), lugar de la parroquia de Barbeiros, concello de Órdenes.
Ramil (Ortigueira), lugar de la parroquia de O Ermo, concello de Ortigueira.
Ramil (Vilar de Donas), lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
Ramil (El Pino), lugar de la parroquia de San Mamede de Ferreiros, concello de El Pino.
Ramil (San Saturnino), lugar de la parroquia de Lamas, concello de San Saturnino.
Ramil (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Marantes, concello de Santiago de Compostela.
Ramil (Sobrado), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Sobrado.
Ramil (Taboada), lugar de la parroquia de Moreda, concello de Taboada.
Ramil (Triacastela), lugar de la parroquia de Triacastela, concello de Triacastela.
Ramil (Vedra), lugar de la parroquia de San Fins de Sales, concello de Vedra.
Ramil (Villalba), lugar de la parroquia de San Martiño de Lanzós, concello de Villalba.